Die Dow Tennis Classic 2020 war ein Tennisturnier für Damen in Midland, Michigan. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 3. bis 9. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dow Tennis Classic 2020 fand am 2. und 3. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Midland (Michigan)